O Jornal Jovem Pan é um dos tradicionais jornais da Rede Jovem Pan. Desde 27 de outubro de 2021, passou a ser transmitido também na TV Jovem Pan News.

Horário de Exibição 
 Segunda a sexta: 20h00.

Apresentadores 
 Daniel Caniato
 Livia Zanolini

Ex-Apresentadores 
 Anchieta Filho (noticiário geral)
 Denise Campos de Toledo
 Patrícia Rizzo (noticiário cultural)
 Vitor Brown

Ligações externas 
 

Programas da Jovem Pan